Будзиновський — українське прізвище.

Відомі носії 
 Будзиновський Альфред Титович (1871—1942) — один з організаторів сокільського та туристичного руху в Галичині,
 Будзиновський В'ячеслав Титович — один із засновників Української Радикальної Партії.
 Будзиновський Генрик — архітектор.
 Будзиновський Осип — обер-лейтенант, командир 3-ї сотні Легіону Українських Січових Стрільців.
 Будзиновський Теодозій — нотаріус, Повітовий комісар, Судовий округ Балигород, ЗУНР

Примітки 

Українські прізвища